Ландрете́н-лез-Ардр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на північ від Парижа, 85 км на захід від Лілля, 85 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 253 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 726,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт туристичного бюро муніципалітету 
 Ландретен-лез-Ардр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ландретен-лез-Ардр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале